Aurum – liquore abruzzese
Aurum - Nome in Latino dell'oro.
Aurum - La fabbrica delle idee – oggi museo, fabbrica storica del liquore
Aurum – squadra maschile italiana di ciclismo su strada
Aurum – geyser del parco di Yellowstone
Aurum – album della band polacca Closterkeller
Aurum Press – casa editrice londinese indipendente
Aurum – città mineraria degli Stati Uniti, oggi città fantasma
Aurum – razza aliena nel videogioco Kid Icarus: Uprising